Rue Descartes peut désigner :

Voies 
Rue Descartes à Nantes ;
Rue Descartes à Paris.

Revue littéraire 
 Rue Descartes.

Descartes Rue